Carsten Bo kan henvise til:

 Carsten Bo Henriksen – en dansk musiker med kunstnernavnet Carsten Bo
 Carsten Bo Jensen – en dansk politiker og musiker, der har benyttet kunstnernavnet Carsen Bo